Pedroli ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Pedroli (1836–1894), Schweizer Ingenieur, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat
 Guido Pedroli (1928–1962), Schweizer Pädagoge und Politiker